Alexander Kellner, paleontologo liechtensteinese naturalizzato brasiliano
 Arturo Kellner Ongaro, generale italiano
 Carl Kellner, ottico tedesco
 Catherine Kellner, attrice statunitense
 Christian Kellner, pilota motociclistico tedesco
 Dan Kellner, schermidore statunitense
 David Kellner, compositore e liutaio tedesco
 Friedrich Kellner, politico tedesco
 Gyula Kellner, maratoneta ungherese
 Hans-Jörg Kellner, numismatico e archeologo tedesco
 Jakob Kellner, pittore tedesco
 Johann Peter Kellner, compositore tedesco
 Preludi dalla collezione di Johann Peter Kellner, cinque composizioni per clavicembalo di Johannes Sebastian Bach
 Menachem Kellner, filosofo israeliano
 Paul Kellner, nuotatore tedesco
 Petr Kellner, imprenditore ceco
 Rosa Kellner, velocista tedesca
 Sándor Laszlo Kellner, noto come Alexander Korda, regista e produttore cinematografico ungherese naturalizzato britannico
 Processo Castner-Kellner

Altri progetti